Bonny Brook ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bonny Brook (Alabama)
 Bonny Brook (Pennsylvania)